Педологија може бити:

 Педологија (земљиште), наука о настанку и својствима земљишта
 Педологија (дете), наука која се бави проучавањем понашања и развоја деце